Quatsch mit Soße war eine eigenproduzierte Kochsendung für Kinder des deutschen Kindersenders Nick. Sie sollte Kindern spielerisch das Kochen beibringen. Gezeigt wurde der Einkauf der Zutaten sowie die Vor- und Zubereitung von Mahlzeiten. Moderiert wurde die Sendung von Mirko Reeh, welcher jeweils zusammen mit zwei Kindern kochte. Nebenbei wurden zusätzlich wichtige Hinweise zu den Lebensmitteln gegeben. Außerdem hatte die Sendung ein Maskottchen.

Weblinks 
 Website des Senders Nick

Fernsehsendung (Deutschland)
Kindersendung (Fernsehen)
Kochsendung
Fernsehsendung der 2000er Jahre
Nickelodeon